Слагельсе () — датская коммуна в составе области Зеландия. Площадь — 567,34 км², что составляет 1,32 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 77457 чел. (мужчины — 38365, женщины — 39092; иностранные граждане — 3354).

История 
Коммуна была образована в 2007 году из следующих коммун:
 Хасхёй (Hashøj)
 Корсёр (Korsør)
 Скельскёр (Skælskør)
 Слагельсе (Slagelse)

Железнодорожные станции 
 Дальмосе (Dalmose)
 Хавребьерг (Havrebjerg)
 Корсёр (Korsør)
 Скельскёр (Skælskør)
 Слагельсе (Slagelse)

Достопримечательности 
 Замок Борребю

Изображения

Ссылки 
 Слагельсе на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании